Lousa, mot portugais signifiant, selon les cas, « ardoise » ou « tableau noir », peut aussi désigner :
au Portugal :
Lousa, paroisse civile de la municipalité de Castelo Branco, située dans le district de Castelo Branco et la région Centre ;
Lousa, paroisse civile de la municipalité de Loures, située dans le district de Lisbonne et la région de Lisbonne ;
Lousa, paroisse civile de la municipalité de Torre de Moncorvo, située dans le district de Bragance et la région Nord.

Voir aussi
 Louza (rivière), dans le nord de la Russie
Lousã (avec tilde), ville et municipalité située dans le district de Coimbra et la région Centre.